Кочеров Виктор:
 Кочеров, Виктор Филиппович (1933—1990) — партийный работник, кандидат экономических наук, зав.кафедрой политэкономии и секретарь парткома Братского индустриального института.
 Кочеров, Виктор Фомич (1924—1996) — лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).